Een Sint-Matthiaskerkis een kerkgebouw gewijd aan de apostel Mattias.

 Sint-Matthiaskerk (Castenray)
 Sint-Matthiaskerk (Leuken)
 Sint-Matthiaskerk (Maastricht)
 Sint-Matthiaskerk (Oploo)
 Sint-Matthiaskerk (Posterholt)
 Sint-Matthiaskerk (Posterholt, 1878), de oude Sint-Matthiaskerk die in 1945 werd afgebroken
 Sint-Matthiaskerk (Warmond)
 Matthiaskerk (Boedapest)
 Sint-Mattiaskerk (Krefeld)

Matthiaskerk